Сезон ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) 2011—2012 — 21-ий сезон футбольного клубу «Кривбас» (Кривий Ріг) у футбольних змаганнях України.

Основний склад

Прем'єр-ліга

Матчі

Результати

За половинами 

I половина

II половина

Загальна таблиця

Бомбардири

Клубна статистика

Результат за туром 
Загальний

Домашній

Виїзний

Примітка: Червоний - програш, зелений - виграш, помаранчевий - нічия.

Тур за туром

Голи по хвилинах

Відсоткова таблиця

Відсотки за турами

Кубок України

Матчі

Бомбардири

Клубна статистика

Раунд за раундом

Голи по хвилинах

Індивідуальна статистика

Молодіжний склад

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
 Прем'єр-Ліга
 Федерація футболу України

Українські футбольні клуби в сезоні 2011–2012
Кривбас (футбольний клуб)